Рора може да се отнася за:

 Рора (), село и община в Италия, регион Пиемонт, провинция Торино
 Рора (), село в Румъния, Трансилвания, окръг Муреш, община Сигишоара
 Рора (), село в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шотландия, област Абърдийншър